Dit is een lijst van plaatsen in India. Standaard is deze lijst geordend op de plaatsnaam, maar de gebruiker kan een andere sortering kiezen.

Wikipedia:Projecten Ontwezing